La Guerre civile palestinienne peut faire référence à :

 la Grande Révolte arabe de 1936-1939 au cours de laquelle les Arabes palestiniens se révoltent contre l'Autorité mandataire britannique et réclament leur indépendance ;
 la Guerre civile de 1947-1948 en Palestine mandataire au cours de laquelle les communautés juives et arabes de Palestine s'affrontent à la suite du vote du Plan de partage de la Palestine
 la Première intifada (1987-1993) au cours de laquelle la population palestinienne des territoires palestiniens occupés se révoltent contre Israël :
 la Seconde intifada (2001-2004) ;
 le Conflit Fatah-Hamas de 2006 au cours duquel les milices du Fatah et du Hamas s'affrontent pour le contrôle de la Bande de Gaza.

Conflit israélo-palestinien